

Finzione 
 Morlock – razza immaginaria del romanzo La macchina del tempo di H.G. Wells
 Morlock – gruppo di mutanti dei fumetti Marvel Comics

Persone 
 Max Morlock – calciatore tedesco
 Jeremy Morlock – militare statunitense

Altro 
 The Morlocks – gruppo musicale rock statunitense